La Ligue des champions est la plus importante compétition de club de volley-ball féminin, de la saison 2004-2005, en Europe.

Participants

Phase de poules

Poule A 

|valign="top" |

|}
|}

Poule B 

|valign="top" |

|}
|}

Playoffs à six

Finale à quatre

Récompenses individuelles 
 MVP :  Lioubov Sokolova (Foppapedretti Bergame)
 Meilleure marqueuse :  Victoria Ravva (RC Cannes)
 Meilleure attaquante :  Lioubov Sokolova (Foppapedretti Bergame)
 Meilleure contreuse :  Maja Poljak (Foppapedretti Bergame)
 Meilleure serveuse :  Virginie De Carne (Sant'orsola Asystel Novare)
 Meilleure passeuse :  Iryna Zhukova (Foppapedretti Bergame)
 Meilleure réceptionneuse :  Esther López (Tenerife Marichal)
 Meilleure libero :  Paola Cardullo (Foppapedretti Bergame)

Références

Liens externes 
  Site officiel

Ligue des champions féminine de volley-ball
Europe F1
Volley-ball F1